Пёохон Петро́в (; 1866 — 1943) — бурятский улигершин, сказитель народных эпосов-улигеров.

Биография 
Пёохон Петров родился в улусе Хадахан близ Балаганска, ныне село в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа. Его отец Петруунха Бааниев (Петр Иванов) был известным улигершином и передал знания сыну.

Пёохон Петров знал до двадцати больших эпических произведений, суммарным размером более 100 тысяч стихотворных строк. А также десятки сказок, легенд, преданий, пословиц, поговорок, загадок, шаманских песнопений и призывов. Был знатоком шаманских обрядов и народных обычаев. Знал историю бурятских и монгольских родов и племён. Был гидом колхозного краеведческого музея. Не обладая певческим голосом, П. Петров не пел улигеры, а декламировал как стихи.

Фольклор Петрова записывали  Р. Ф. Тугутов, С. П. Баддаев, А. И. Шадаев. В начале 1940-х годов И. Н. Мадасон записал у Петрова 12 537 стихотворных строк. Записанный И. Н. Мадасоном текст «Гэсэра», в его унгинской версии, был издан в Улан-Удэ в 1960 году в виде академического издания. Перевод на русский язык и комментарии А. И. Уланова.

В 1959 году в Улан-Удэ был издан унгинский вариант «Гэсэра» («Абай Гэсэр хүбүүн») от П. Петрова в  литературной обработке Н. Балдано. Этот вариант дважды издавался в Москве в издательстве «Художественная литература» (1968, 1973) в переводе С. И. Липкина.

Издания 
Также издавались сказительные варианты «Гэсэра» в изложении П. Петрова:
 «Держава утренних жаворонков», Москва, 1968, перевод С. Липкина.
 «Карающий меч Гэсэра»,  Улан-Удэ, 1964 год, 1969 год, 1994 год в пересказе М. Степанова.
 Полный поэтический перевод «Гэсэра» в переводе В. Солоухина,  Улан-Удэ, 1986 год, Москва, 1988 год.
 «Великий Гэсэр», Москва 1999 год, перевод  А. Преловского.

Память 
В августе 1991 года в родном селе П. Петрова, Хадахане, начались празднования 1000-летия эпоса «Гэсэр».

В 1993 году был снят документальный фильм о П. Петрове «Улигершин».

Литература 
 
 Предание балаганских бурят / Запись Р. Ф. Тугутова // Фольклор Восточной Сибири: Сб. — Иркутск, 1938.
 Легенды, сказки / Записал и перевел с бурят-монг. Р. Ф. Тугутов. — Улан-Удэ: Бурят.-Монг. гос. изд-во, 1994.
 Нохой дуун = Песня собаки; Шонын дуун = Песня волка: Из цикла народных произведений «песни животных, зверей и птиц» // Усть-Ордын дуун = песни Усть-Орды: Сборник / Составитель В. К. Петонов. — Улан-Удэ, 1987.
 Проигранное состязание / Запись Р. Ф. Тугутова // Стихи и легенда о Байкале. — Иркутск, 1938
 Там, где был цветущий луг; О чем рассказывал старик Байкал; Одинокий Ока; Проигранное состязание: Легенды и предания / Запись. Р. Ф. Тугутова // Стихи и легенды о Байкале: Сборник — Иркутск, 1938.
 Балдаев С. П. Бурятские улигершины и гэсэршины // С. П. Балдаев Избранное. — Улан-Удэ, 1961.
 Тугутов И. Сказитель из Приангарья: К 125-летию со дня рождения улигершина Пёохона Петрова // Бурятия. — 1991
 Шерхунаев Р. А. Пёохон Петров (1866—1943) // Выдающиеся Бурятские деятели (XVII — нач. XX в.). — Улан-Удэ, 2001. — Ч.2, вып. II

См. также 

 Гэсэр
 Улигер

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Иркутской губернии
Родившиеся в 1866 году
Умершие в 1943 году
Гэсэршины и улигершины